International Association of Students in Agricultural and Related Sciences, een internationale studentenvereniging
 Infrastructure as a service, een cloud computing service model